Un observatoire est un lieu d'observation ou une structure visant à surveiller un objet.

Lieux d'observation 
 Un observatoire est un lieu lieu doté d'instruments scientifiques, destiné à l'observation des évènements terrestres ou célestes.
 Un observatoire est un lieu d'observation utilisé par les touristes, les militaires ou les chasseurs.

Évènements terrestres 
 Un observatoire météorologique est un lieu doté d'instruments scientifiques, destiné à l'observation météorologique, en général plus développé qu'une simple station météorologique ;
 Un observatoire océanologique est un lieu doté d'instruments scientifiques, destiné à l'observation océanographique ;
 Un observatoire volcanologique est un lieu doté d'instruments scientifiques, destiné à l'observation volcanologique ;
 Un observatoire sous-marin est un lieu public, destiné à l'observation de la biologie marine.

Évènements célestes 
 Un observatoire astronomique est un lieu doté d'instruments scientifiques, destiné à l'observation astronomique.

Structure de surveillance 
 Un observatoire est un organisme administratif créé par une collectivité, généralement l'État, pour suivre l'évolution d'un phénomène économique ou social ;
 Observatoire de la biodiversité ;
 Observatoire de l'énergie ;
 Observatoire de l'alimentation (en France par exemple) ;
 Observatoire national de la mer et du littoral ;
 Observatoire de l'eau.

Structure de recherche 
 Un observatoire virtuel est une collection d’archives de données interactives et d’outils logiciels destiné à la recherche en astronomie ;
 Un observatoire des sciences de l'univers est un regroupement de laboratoires chargé de conduire des observations de longue durée dans le domaine des sciences de l'univers (astronomie, physique du globe, océanographie, environnement) ;
 Un observatoire de l'environnement est un lieu, éventuellement virtuel, de centralisation d'indicateurs environnementaux au service de la connaissance et de la protection de la biodiversité.
 National Ecological Observatory Network (aux États-Unis).

Autres appellations 
 Observatoire est le nom officiel du  de Paris, en référence à l'Observatoire de Paris ;
 Observatoire est une station souterraine d'utilité publique en 2013 du tramway de la ligne 7 du tramway d'Île-de-France ;
 L'attentat de l'Observatoire est un attentat qui aurait été mené contre François Mitterrand en 1959.

En politique 
 Observatoire est le nom pris par plusieurs sites politiques :
 Observatoire de l'islamisation ;
 Observatoire de l'islamophobie ;
 Observatoire du communautarisme.